Wilhelmina van Bronckhorst (1526-1601)
Wilhelmina van Bronckhorst (1601-1669), vrouwe van Stad aan 't Haringvliet